Элизабет Бартон (; ) — известная также как «Монахиня из Кента», «Святая дева из Лондона», «Святая дева из Кента», а позже «Безумная дева из Кента» — английская католическая монахиня. Была казнена в результате своих пророчеств против брака короля Англии Генриха VIII с Анной Болейн.

Биография 

О её детстве и отрочестве информации практически не сохранилось, да и прочие биографические сведения о ней весьма скудны и отрывочны; известно лишь, что Элизабет Бартон родилась в 1506 году в округе  в английском графстве Кент, примерно в 12 милях от города Кентербери, и, скорее всего, происходила из небогатой семьи. Она работала служанкой в 1525 году, когда, по ее словам, у нее начались видения вследствие нервных судорог и она прослыла в народе прорицательницей. 

На Пасху 1525 года, в возрасте 19 лет, работая домашней прислугой в доме Томаса Кобба, фермера из Алдингтона, Бартон заболела тяжелой болезнью и утверждала, что получил божественные откровения, которые предсказывали события, такие как как смерть ребенка, проживающего в её доме, или, что чаще, призывы к людям оставаться в католической церкви. Она призвала людей молиться Деве Марии и совершать паломничества. Тысячи людей поверили в её пророчества, и архиепископ Уильям Уорхэм и епископ Джон Фишер засвидетельствовали её благочестивую жизнь.

По-видимому, некоторые события, предсказанные Бартон, состоялись, и её репутация резко скакнула вверх. Откровения Бартон стали достоянием общественности, и вопросы были подняты архиепископом Уильямом Уорхэмом. Приходской священник Ричард Мастерс () должным образом передал дело Уорхэму, который назначил комиссию, чтобы гарантировать, что ни одно из ее пророчеств не расходится с католическим учением. Эту комиссию возглавил монах-бенедиктинец , духовный наставник Бартон. Когда комиссия приняла положительное решение, Уорхэм организовал прием Бартон в бенедиктинском монастыре Святого Гроба Господня в Кентербери под духовным руководством Бокинга.

Жизнь Бартона стала очень публичной; ничего неортодоксального в её случае не нашлось; а её предполагаемое публичное исцеление от Богородицы на Корт-эт-стрит привлекло внимание и прославило ее и Марианскую святыню.

В 1527 году Роберт Редман опубликовал «Удивительную работу, недавно сделанную в суде Стрита в Кенте», в которой обсуждались все «чудеса, откровения и пророчества» Элизабет Бартон, а также споры, приведшие в итоге к арестам и казням.

В 1528 году Бартон провела частную встречу с кардиналом Томасом Уолси, вторым по влиятельности человеком в Англии после короля, и вскоре после этого она дважды встречалась с самим Генрихом VIII. Монарх принял Бартон, потому что её пророчества тогда все еще поддерживали существующий порядок. Она также консультировалась с , бригиттинским монахом . Он устроил встречу между Бартон и Томасом Мором, который был впечатлён ее религиозным рвением. Ее пророчества предостерегали от ереси и осуждали мятеж в то время, когда Генрих пытался искоренить лютеранство и боялся возможного восстания протестантов.

Бартон решительно выступала против английской Реформации и примерно в 1532 году начал пророчествовать, что, если Генрих снова женится, он умрет в течение нескольких месяцев. Она сказала, что даже видела место в аду, куда он отправится. Томас Мор полагал, что многие пророчества были фиктивно приписаны ей, и король Генрих действительно прожил еще 15 лет. Примечательно, что, вероятно, из-за своей популярности Бартон оставалась безнаказанной почти год. Более того, Рейнольдс и Фишер предостерегли её от «политических» заявлений и дистанцировались от нее. Агенты короля распространяли слухи о том, что она была вовлечена в сексуальные отношения со священниками и страдала психическим заболеванием.

Когда ее репутация была подорвана, Бартон была арестована (1533) и её вынудили признаться, что она сфабриковала свои разоблачения. То, что известно о ее признании, исходит от Томаса Кромвеля, его агентов и других источников, связанных с Короной.

Э. Бартон была приговорена к церковному покаянию и заключению, но когда спустя некоторое время она по наущению католической партии попробовала было опровергнуть свои показания, то была обвинена в государственном преступлении и 20/21 апреля 1534 года повешена вместе с пятью соучастниками, среди которых были  — бенедиктинский монах церкви Христа в Кентербери, Джон Деринг — монах-бенедиктинец, Генри Голд — священник, Хью Рич и  — францисканские монахи.

Элизабет Бартон похоронили в  в , а её голову насадили на шпиль на Лондонском мосту (это была первая и единственная в английской истории женская голова прошедшая через такое бесчестие).

Несмотря на то, что власть признала Бартон мошенницей, в  в храме Святого Августина Кентерберийского, продолжают её почитать.

Имя Бартон иногда упоминается в художественной литературе и в кинофильмах.

Примечания

Литература 
 Barton, Elizabeth // Encyclopædia Britannica, 1911 .
 .
 .
 .

Ссылки 
 .
 

Монахини
Повешенные в Англии
Казнённые при Генрихе VIII